Wood (angleška beseda za les) je lahko:

 USS Belleau Wood, ime več plovil ameriške vojne mornarice
 USS William M. Wood, ime več plovil ameriške vojne mornarice
 USS Wood, ime več plovil ameriške vojne mornarice
 Wood (priimek) - priimek več znanih ljudi
 Wood, Severna Karolina, naselje v Severni Karolini, ZDA
 Wood, Južna Dakota, naselje v Južni Dakoti, ZDA
 Wood, Wisconsin, naselje v Wisconsinu, ZDA